Бриги Рафини (; ) — нигерский политик, премьер-министр страны с 7 апреля 2011 года по 2 апреля 2021 года.

Биография 
Бриги Рафини получил среднее образование в своем родном городе. С 1971 года по 1974 год он учился в Национальной школе администрации в Ниамее. В 1983 году Бриги поступил во французский международный институт государственного управления в Париже, проучился там около года. В 1994 году он вернулся в Париж и год проучился в Национальное школе администрации. С 1989 года по 2011 год занимал различные государственные должности в правительстве Нигера. 7 апреля 2011 года был назначен указом президента на должность премьер-министра страны.

Примечания 

Премьер-министры Нигера